Студе́нческий — название населённых пунктов в России:

 Студенческий — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Студенческий — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Студенческий батальон
 Студенческий городок
 Студенческий переулок
 Студенческая